Il dolce suono () — ария с элементами речитатива из оперы «Лючия ди Ламмермур» (акт III, картина вторая) Гаэтано Доницетти, также известная как «сцена безумия Лючии». В этой сцене героиня Лючии ди Ламмермур впадает в безумие в разгар свадьбы, закалывая своего мужа Артуро в опочивальне и не осознавая, что она совершила: она зовёт своего возлюбленного Эдгардо и воображает, что венчается с ним.

По задумке Доницетти, арию необходимо было исполнять под аккомпанемент стеклянной гармоники, однако чаще при исполнении звучит именно флейта.

Текст арии

Современная трактовка
Большую популярность приобрела версия, исполненная в фильме «Пятый элемент». Арию, к финалу которой добавлена современная аранжировка, исполняет дива Плавалагуна, роль которой сыграла Майвенн (однако же вокал записала Инва Мула).

Примечания 

Арии Гаэтано Доницетти
Оперные номера по алфавиту